ZLL steht für:
 Zentrum für Lehre und Lernen Hamburg, siehe Technische Universität Hamburg #Zentrum für Lehre und Lernen
 Zusätzliche Lernleistung, siehe Gleichwertige Feststellung von Schülerleistungen

Abkürzung